Burgundy (Pokémon)
Burgundy Records, een platenlabel
Burgundy (beurs), een alternatieve beurs
Ron Burgundy, een fictieve nieuwslezer in de film, Anchorman: The Legend of Ron Burgundy

Zie ook 
 Bourgondië (doorverwijspagina)